A categoria até 67 kg feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2013, disputado no Centro de Exposições de Puebla, em Puebla de Zaragoza, no México, no dia 17 de julho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação

Fase final

Metade superior

Metade inferior

Feminino